Пакистан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в двенадцатый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляла 1 женщина.

Состав олимпийской сборной Пакистана

Хоккей на траве 

 Спортсменов — 16

Мужчины 

 Состав команды

 Результаты
 Группа A

 За 5-8-е места

 Матч за 5-е место

Итог: 6-е место

Ссылки 

 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1996 год в Пакистане